Красный Флаг (анг. The Red Flag) — социалистическая песня, подчёркивающая жертвенность и солидарность международного рабочего движения, гимн британской Лейбористской партии, североирландской Социал-демократической и лейбористской партии и ирландской Лейбористской партии. Эта песня традиционно поётся в конце национальной конференции каждой партии, наравне с гимном "Иерусалим".

Хотя эта песня обычно не ассоциируется с организациями, придерживающимися принципов марксизма-ленинизма и его производных, переводные версии её исполняют Коммунистическая партия Японии и Корейская народная армия.

История 
Написал текст песни ирландец Джим Коннелл в 1889 году в доме Николаса Донована.

Основная структура песни представляет собой строфы по четыре строки, после которых следует припев, также из четырёх строк. Обычно её поют на мотив немецкой рождественской песни «O Tannenbaum» (с нем. — Ёлочка), хотя Коннелл хотела, чтобы её пели на мотив проякобитского гимна Роберта Бернса «Белая Кокарда». Когда Билли Брэгг записал песню в 1990 году с шотландским народным певцом Диком Гауганом он пел её под эту оригинальную мелодию «Белой Кокарды». Тексты первого куплета и припева, которые являются наиболее известными частями Песни, заключаются в следующем:

«Красный флаг» резонировал с ранним радикальным рабочим движением в Соединённых Штатах, и он появился как первая песня в первом издании маленького красного песенника промышленных рабочих мира в 1909 году. Только пять из шести строф были напечатаны, опуская четвёртую строфу, которая начинается: «он хорошо помнит триумфы прошлого.в статье для The Industrial Worker 1913 года знаменитый бард IWW Джо Хилл отверг категорию „народа“ как средний класс и предложил дальнейшее изменение песни. Ссылаясь на свой опыт участия в восстании мексиканских анархистов в 1911 году, он писал::Когда над нижней Калифорнией развевался красный флаг, в рядах восставших не было ни одного „народа“. Обычные рабочие трупы и коровоеды были в большинстве, с небольшим разбросом „вне закона“, что бы это ни было. […] Что ж, пришло время, когда каждый мятежник осознаёт тот факт, что „народ“ и рабочий класс [ sic ] не имеют ничего общего. Давайте споём после этого „рабочий флаг глубже красного“ и к чёрту „народ“.»"Красный флаг" был официальным гимном британской Лейбористской партии с момента её основания; её ежегодная партийная конференция завершается этой песней. «Красный флаг» впервые был спет в Палате общин 1 августа 1945 года, когда парламент собрался после победы лейбористов на выборах 1945 года. Докеры в Лондоне считались воинствующими социалистами ещё со времён их забастовки в 1889 году за «докерский кожевенный завод»."В 1950-е годы, в конце публичных встреч с руководством, докеры, заполнявшие главный этаж зала, пели «красный флаг», в то время как суперинтенданты и менеджеры (обычно разделённые в галерее) одновременно пели «Боже, храни Королеву». «The Red Flag» был спет депутатами Лейбористской партии 27 мая 1976 года.

Он также был спет вечером 28 марта 1979 года, когда лейбористское правительство было свергнуто в результате решения о недоверии. Он был спет снова в парламенте в феврале 2006 года, чтобы отметить столетие со дня основания Лейбористской партии. Он был спет снова в Палате общин в сентябре 2019 года, чтобы выразить протест против самого длительной пророгации (отсрочка заседаний парламента по решению главы государства) за десятилетие.

Его также пели южноафриканские шахтёры во время кровавой забастовки шахтёров на Рэнде в 1922 году.

В 1982 году Шакин Стивенс записал рок-н-ролльную обложку песни, известной как Red Flag Rock.

Тексты песни

Примечания 

Гимны
Песни 1889 года
Рабочие песни
Песни Великобритании
Революционные песни